Темозон има више значења:

 Темозон (Абала), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Темозон (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Општина Темозон (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Темозон (Темозон, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику